Фёдор Николаевич Бурлака (настоящая фамилия — Горшковский) (; 16 (29) сентября 1902, с. Довгалевское, ныне Ракитнянского района Киевской области Украины) — 10 марта 1972, Киев) — украинский советский писатель.

Биография 
Член КПСС с 1952. Дебютировал как прозаик с рассказами в журнале «Червоний шлях» в 1932 году.

Автор исторических повестей и романов про героическое прошлое украинского народа и борьбу трудящихся за власть Советов.

Избранные произведения 
 «Карьера агронома Кучерявого» (1933),
 «Битва на Кодиме» (1945),
 «Остап Вересай» (1959).
 «Маруся Гонта» (1959),
 «Накануне» (1964),
 «Затопленные пороги» (1966).

Ссылки 
 [leksika.com.ua/19010128/ure/burlaka Українська радянська енциклопедія]
 Інформація про Рокитнянський район

Писатели СССР
Писатели Украины XX века
Авторы исторических романов
Писатели-соцреалисты
Литераторы, известные под псевдонимами